Pierre Favier peut désigner :
 Pierre Favier, footballeur actif dans les années 1930 ;
 Pierre Favier (1946), journaliste français.
Pierre Favier (1899), peintre français.

Voir aussi